Seiz bezeichnet:
 Seiz  (Gemeinde Kammern), Ortschaft von Kammern im Liesingtal, Steiermark
 Žiče, Ort in Slowenien
Sowie:
 Kartäuserkloster Seiz,  Kartuzijanski samostan Žiče, in Slowenien

Seiz ist der Familienname folgender Personen:
 Andrei Seiz (* 1986), kasachischer Rennfahrer
 Carl Seiz (1816–1899), Gymnasialprofessor und Reichstagsabgeordneter
 Erwin Seiz (1889–1951), deutscher Textilunternehmer und Politiker
 Harald Seiz (* 1963), deutscher Unternehmer, Vortragsredner und Buchautor
 Hubert Seiz (* 1960), Schweizer Radrennfahrer
 Johann Ferdinand Seiz (1738–1793), deutscher evangelischer Theologe und Dichter des Pietismus
 Johannes Seiz (1717–1779), Hofbaumeister im Kurfürstentum Trier
 Josef Seiz (1934–2010), deutscher Tischtennisspieler
 Max Seiz (1927–2020), deutscher Bildhauer
 Michael Seiz (* 1993), deutscher Handballspieler
 Ralf Seiz, Schweizer Ökonom
 Walter Seiz (1885–1966), deutscher Elektrotechniker

Siehe auch: 
 Seitz, Zajc